Сокращение AKP (латиницей) может означать:
 Партия справедливости и развития () — политическая партия в Турции.
 Рабочая коммунистическая партия () — политическая партия в Норвегии.
 Условные обозначения:
 AKP — код аэропорта IATA для аэропорта Анактувук-Пасс, расположенного в одноимённом городе в штате Аляска, США.
 akp — код ISO 639-3 для  (), на котором разговаривают в некоторыз поселениях в горных частях области Вольта в Гане.

См. также 
 , акр (кириллицей)